Hotel Ritz-Carlton es el nombre de diversos establecimientos de una cadena hotelera. En esta enciclopedia puede referirse a:

 Hotel Ritz (Buenos Aires).
 Hotel Ritz (Londres).
 Hotel Ritz (Madrid).
 Hôtel Ritz (París).
 Hotel Ritz-Carlton (Nueva York).
 Hotel Ritz-Carlton Gran Caimán.
 Torre New York Life (Ciudad de México).
 Antiguo Hotel Ritz de Barcelona, actual Hotel El Palace (Barcelona).